Oliver Luxenburger (* 5. Dezember 1973) ist ein deutscher Journalist und arbeitet als Chefredakteur, Radioreporter, Fotograf und Personaldienstleister in München

Radio und Journalismus 
Oliver Luxenburger wuchs in Bogenhausen auf, bestand sein Abitur am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium in Pullach und studierte danach an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er begann seine Laufbahn 1986 als München-Reporter bei Radio Charivari 95.5 München, zwei Wochen nach dessen Sendestart. Er ist dort heute Redakteur und Reporter. Nebenbei schreibt er aber auch regelmäßig für Life-Style-Magazine. Dabei befasst er sich in seinen Kolumnen auch mit dem Model-Business.

Als besonderes Markenzeichen und Stilmittel seiner Texte im Radio verwendet Luxenburger „Zwischenüberschriften“ ähnlich wie bei einem gedruckten Text: Kurze Header, die mit Echo-Effekt und leicht variierter Klangfarbe den jeweils nächsten Abschnitt seiner Reportage einleiten.

Fotografie 
Als Fotograf begibt Luxemburger sich mit der Kamera auf die Suche nach der wirklichen Schönheit und legt großen Wert auf die Auswahl seiner Models. Neben schwarz-weißen oder nahezu monochromen Bildern schafft Luxenburger farbenreiche Fotos und nutzt die gestalterischen Möglichkeiten der Farbe.

Personaldienstleistungen 
Darüber hinaus ist er Inhaber und Geschäftsleiter von eventgirlz*, einer Agentur für Messe-, Event- und Promotionpersonal. Die Firma arbeitet bundesweit als Personaldienstleister für die Vermittlung von Moderatoren, Models, Servicepersonal, Komparsen und Darstellern für Film und Fernsehen. Sie bildet den Hauptknoten eines Personalnetzwerks mit freien Mitarbeitern in Deutschland und Österreich und bietet Studentenjobs sowie freiberufliche Mitarbeit an.

Weblinks 
 www.lux-artfoto.de
 www.eventgirlz.de
 www.charivari.de

Einzelnachweise 

Chefredakteur
Journalist (Deutschland)
Hörfunk (München)
Fotograf (20. Jahrhundert)
Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (München)
Hörfunkmoderator
Deutscher
Geboren 1973
Mann